Les Coulisses du pouvoir peut faire référence à :
 Les Coulisses du pouvoir, film américain de Sidney Lumet sorti en 1986 ;
 Les Coulisses du pouvoir, série de bande dessinée ;
 Les Coulisses du pouvoir, émission de télévision politique diffusée sur la télévision de Radio-Canada.